Le terme feuille de route (FDR) peut prendre plusieurs significations en fonction de son contexte d’utilisation : 
 En jargon militaire, c'est un ordre de mouvement vers un lieu géographique réel ou virtuel pour rejoindre un point de contact suivant un itinéraire de routes ou de chemins. 
 Dans le domaine diplomatique lorsqu'elle a été utilisée au figuré, par métaphore, pour désigner un plan élaboré en 2003 par le quartette (États-Unis, ONU, Russie et Union européenne) pour le règlement du conflit israélo-palestinien : la feuille de route pour la paix. C'est alors que l'expression anglaise « roadmap » a été traduite en « feuille de route ».
 L'expression est couramment employée dans divers domaines pour désigner les grandes lignes, et surtout les étapes, d'une politique, d'une stratégie ou d'un plan d'actions.
 Dans le milieu informatique, l'anglicisme roadmap est plus souvent utilisé pour désigner la planification du développement/déploiement d'un logiciel. 
 Ce terme est enfin utilisé pour qualifier le plan des visites prévues lors d'une tournée commerciale.

Expression ou néologisme politique

he:מיפוי דרכים טכנולוגי